Кубок Бразилії з футболу 2017 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка здобув Крузейру.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 лютого 2017

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 березня 2017

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/16 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/17 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/16 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/17 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17 березня/6 квітня 2017

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/20 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/20 квітня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 квітня/25 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 квітня/1 червня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4 травня/1 червня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/25 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11 травня/1 червня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18 травня/1 червня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 травня/1 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 червня/27 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 червня/28 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 червня/27 липня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/24 серпня 2017

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/28 вересня 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2017
Бразилія
2017 у бразильському спорті